Аллан Рэмзи
 Рэмзи, Аллан (поэт) (Рэмзи Старший; ; 1686—1758) — шотландский поэт и издатель, фольклорист.
 Рэмзи, Аллан (художник) (Рэмзи Младший; 1713—1784) — шотландский художник-портретист, сын поэта Аллана Р.
 Примечания